Скрытнохоботники (Ceutorhynchus) — род жуков-долгоносиков из подсемейства Baridinae.

Распространение 
Распространены на территории Евразии и Северной Америки. В неарктическом регионе встречаются 75 видов. В ископаемом состоянии известны из балтийского и ровенского янтарей.

Описание 
В основном это жуки небольших размеров, в среднем достигающие 1—4 мм. Тело выпуклое, разной окраски. Скрытнохоботники имеют длинный, узкий хоботок, достигающий половины длины тела. Глаза с верхней стороны частично или полностью прикрыты.

Экология 
Некоторые виды могут являться сельскохозяйственными вредителями, главным образом Ceutorhynchus rapae. Главными кормовыми растениями являются представители астровых (Asteraceae) и капустных (Brassicaceae).

Систематика 

В составе рода:
  — Скрытнохоботник рапсовый семенной
 
  — Скрытнохоботник листовой
 
 
  — Скрытнохоботник сурепковый
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Слоник виноградный

Примечания 

Baridinae
Роды жесткокрылых